Die Abkürzung SEWD steht für:

 Science Education and Workforce Development
 Space Control and Electronic Warefare Detachment
 Stock East Water District, ein Trinkwasserversorgungsunternehmen in Kalifornien
 Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter, einen unbestimmten Rechtsbegriff aus dem Atomgesetz (AtG) (z. B. in AtG § 7 Abs. 2 Nr. 5: Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkung Dritter gewährleistet ist); die Bezeichnung „Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkung Dritter“ wird jedoch im AtG nicht näher definiert.  

SEWD